|-
|2751 Campbell||1962 RP|| align=right|12,7|| align=right|2,408|| align=right|0,173|| align=right|1,49|| align=right|3,736||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|2752 Wu Chien-Shiung||1965 SP|| align=right|11,4|| align=right|3,030|| align=right|0,105|| align=right|10,12|| align=right|5,273||MBA||20. september 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2753 Duncan||1966 DH|| align=right|12,3|| align=right|2,790|| align=right|0,041|| align=right|6,88|| align=right|4,658||MBA||18. februar 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|2754 Efimov||1966 PD|| align=right|13,5|| align=right|2,229|| align=right|0,232|| align=right|5,72|| align=right|3,328||MBA||13. avgust 1966||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2755 Avicenna||1973 SJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,852|| align=right|0,257|| align=right|4,57|| align=right|4,815||MBA||26. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2756 Dzhangar||1974 SG1|| align=right|13,0|| align=right|2,554|| align=right|0,114|| align=right|5,75|| align=right|4,081||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2757 Crisser||1977 VN|| align=right|11,3|| align=right|3,164|| align=right|0,204|| align=right|00,69|| align=right|5,627||MBA||11. november 1977||Cerro El Roble||S. Barros
|-
|2758 Cordelia||1978 RF|| align=right|13,7|| align=right|2,553|| align=right|0,277|| align=right|2,81|| align=right|4,078||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2759 Idomeneus||1980 GC|| align=right|9,8|| align=right|5,168|| align=right|0,067|| align=right|21,98|| align=right|11,75||JUT||14. april 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2760 Kacha||1980 TU6|| align=right|10,04|| align=right|3,985|| align=right|0,123|| align=right|13,47|| align=right|7,956||HLD||8. oktober 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2761 Eddington||1981 AE|| align=right|12,1|| align=right|3,075|| align=right|0,188|| align=right|3,19|| align=right|5,392||MBA||1. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2762 Fowler||1981 AT|| align=right|13,2|| align=right|2,331|| align=right|0,152|| align=right|4,71|| align=right|3,559||MBA||14. januar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2763 Jeans||1982 OG|| align=right|12,6|| align=right|2,404|| align=right|0,218|| align=right|3,54|| align=right|3,727||MBA||24. julij 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2764 Moeller||1981 CN|| align=right|13,6|| align=right|2,247|| align=right|0,084|| align=right|2,00|| align=right|3,368||MBA||8. februar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2765 Dinant||1981 EY|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,058|| align=right|14,05|| align=right|5,578||MBA||4. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|2766 Leeuwenhoek||1982 FE1|| align=right|13,0|| align=right|2,549|| align=right|0,180|| align=right|6,53|| align=right|4,068||MBA||23. marec 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2767 Takenouchi||1967 UM|| align=right|11,6|| align=right|3,019|| align=right|0,089|| align=right|10,89|| align=right|5,246||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2768 Gorky||1972 RX3|| align=right|12,3|| align=right|2,234|| align=right|0,172|| align=right|6,29|| align=right|3,339||MBA||6. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2769 Mendeleev||1976 GZ2|| align=right|12,1|| align=right|3,136|| align=right|0,133|| align=right|2,53|| align=right|5,553||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2770 Tsvet||1977 SM1|| align=right|13,5|| align=right|2,170|| align=right|0,064|| align=right|2,87|| align=right|3,197||MBA||19. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2771 Polzunov||1978 SP7|| align=right|12,0|| align=right|2,677|| align=right|0,230|| align=right|13,93|| align=right|4,379||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2772 Dugan||1979 XE|| align=right|13,4|| align=right|2,315|| align=right|0,205|| align=right|9,80|| align=right|3,523||MBA||14. december 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2773 Brooks||1981 JZ2|| align=right|13,3|| align=right|2,329|| align=right|0,142|| align=right|3,67|| align=right|3,554||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2774 Tenojoki||1942 TJ|| align=right|11,1|| align=right|3,182|| align=right|0,145|| align=right|8,55|| align=right|5,675||MBA||3. oktober 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2775 Odishaw||1953 TX2|| align=right|13,6|| align=right|2,421|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|3,766||MBA||14. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|2776 Baikal||1976 SZ7|| align=right|12,5|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|4,79|| align=right|3,645||MBA||25. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2777 Shukshin||1979 SY11|| align=right|13,1|| align=right|2,371|| align=right|0,091|| align=right|4,92|| align=right|3,650||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2778 Tangshan||1979 XP|| align=right|13,0|| align=right|2,282|| align=right|0,122|| align=right|4,62|| align=right|3,447||MBA||14. december 1979||Nanking||Purple Mountain
|-
|2779 Mary||1981 CX|| align=right|13,3|| align=right|2,212|| align=right|0,063|| align=right|3,90|| align=right|3,290||MBA||6. februar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2780 Monnig||1981 DO2|| align=right|13,3|| align=right|2,195|| align=right|0,117|| align=right|5,47|| align=right|3,251||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2781 Kleczek||1982 QH|| align=right|11,7|| align=right|3,146|| align=right|0,189|| align=right|2,31|| align=right|5,579||MBA||19. avgust 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2782 Leonidas||2605 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,680|| align=right|0,223|| align=right|3,78|| align=right|4,386||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2783 Chernyshevskij||1974 RA2|| align=right|13,2|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|00,78|| align=right|4,102||MBA||14. september 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2784 Domeyko||1975 GA|| align=right|13,4|| align=right|2,242|| align=right|0,175|| align=right|6,70|| align=right|3,357||MBA||15. april 1975||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|2785 Sedov||1978 QN2|| align=right|12,2|| align=right|2,876|| align=right|0,040|| align=right|1,45|| align=right|4,876||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2786 Grinevia||1978 RR5|| align=right|12,0|| align=right|2,607|| align=right|0,176|| align=right|13,27|| align=right|4,209||MBA||6. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2787 Tovarishch||1978 RC6|| align=right|11,3|| align=right|3,021|| align=right|0,060|| align=right|10,33|| align=right|5,250||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2788 Andenne||1981 EL|| align=right|13,3|| align=right|2,561|| align=right|0,100|| align=right|2,63|| align=right|4,097||MBA||1. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|2789 Foshan||1956 XA|| align=right|13,6|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,82|| align=right|3,324||MBA||6. december 1956||Nanking||Purple Mountain
|-
|2790 Needham||1965 UU1|| align=right|12,8|| align=right|2,652|| align=right|0,182|| align=right|14,67|| align=right|4,319||MBA||19. oktober 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2791 Paradise||1977 CA|| align=right|11,5|| align=right|2,398|| align=right|0,172|| align=right|31,06|| align=right|3,712||MBA||13. februar 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|2792 Ponomarev||1977 EY1|| align=right|13,3|| align=right|2,277|| align=right|0,130|| align=right|9,37|| align=right|3,435||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2793 Valdaj||1977 QV|| align=right|10,8|| align=right|3,164|| align=right|0,036|| align=right|22,16|| align=right|5,628||MBA||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2794 Kulik||1978 PS3|| align=right|12,7|| align=right|2,445|| align=right|0,219|| align=right|7,49|| align=right|3,823||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2795 Lepage||1979 YM|| align=right|13,2|| align=right|2,297|| align=right|0,029|| align=right|6,04|| align=right|3,480||MBA||16. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|2796 Kron||1980 EC|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,114|| align=right|14,00|| align=right|4,295||MBA||13. marec 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2797 Teucer||1981 LK|| align=right|8,4|| align=right|5,106|| align=right|0,088|| align=right|22,40|| align=right|11,54||JUT||4. junij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2798 Vergilius||2009 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,418|| align=right|0,060|| align=right|5,33|| align=right|3,760||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2799 Justus||3071 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,389|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,692||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2800 Ovidius||4585 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,155|| align=right|0,141|| align=right|3,08|| align=right|5,604||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2801 Huygens||1935 SU1|| align=right|12,2|| align=right|2,800|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,686||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2802 Weisell||1939 BU|| align=right|11,0|| align=right|3,113|| align=right|0,123|| align=right|9,62|| align=right|5,493||MBA||19. januar 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|2803 Vilho||1940 WG|| align=right|11,8|| align=right|3,145|| align=right|0,175|| align=right|1,34|| align=right|5,575||MBA||29. november 1940||Turku||L. Oterma
|-
|2804 Yrjo||1941 HF|| align=right|11,7|| align=right|3,017|| align=right|0,071|| align=right|11,21|| align=right|5,239||MBA||19. april 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2805 Kalle||1941 UM|| align=right|12,2|| align=right|2,696|| align=right|0,145|| align=right|6,90|| align=right|4,426||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2806 Graz||1953 GG|| align=right|13,3|| align=right|2,379|| align=right|0,048|| align=right|2,34|| align=right|3,668||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2807 Karl Marx||1969 TH6|| align=right|12,6|| align=right|2,792|| align=right|0,184|| align=right|7,89|| align=right|4,665||MBA||15. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2808 Belgrano||1976 HS|| align=right|11,0|| align=right|3,007|| align=right|0,086|| align=right|8,96|| align=right|5,213||MBA||23. april 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2809 Vernadskij||1978 QW2|| align=right|13,60|| align=right|2,429|| align=right|0,180|| align=right|2,48|| align=right|3,785||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2810 Lev Tolstoj||1978 RU5|| align=right|12,6|| align=right|2,609|| align=right|0,151|| align=right|12,73|| align=right|4,214||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2811 Stremchovi||1980 JA|| align=right|11,9|| align=right|2,864|| align=right|0,038|| align=right|1,04|| align=right|4,847||MBA||10. maj 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|2812 Scaltriti||1981 FN|| align=right|13,5|| align=right|2,225|| align=right|0,092|| align=right|6,82|| align=right|3,318||MBA||30. marec 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2813 Zappala||1981 WZ|| align=right|11,0|| align=right|3,144|| align=right|0,144|| align=right|14,74|| align=right|5,573||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2814 Vieira||1982 FA3|| align=right|12,6|| align=right|2,867|| align=right|0,074|| align=right|2,46|| align=right|4,854||MBA||18. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|2815 Soma||1982 RL|| align=right|13,2|| align=right|2,233|| align=right|0,169|| align=right|5,71|| align=right|3,337||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2816 Pien||1982 SO|| align=right|11,7|| align=right|2,727|| align=right|0,190|| align=right|7,73|| align=right|4,501||MBA||22. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2817 Perec||1982 UJ|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,181|| align=right|2,27|| align=right|3,619||MBA||17. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2818 Juvenalis||2580 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,376|| align=right|0,152|| align=right|2,96|| align=right|3,662||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2819 Ensor||1933 UR|| align=right|12,2|| align=right|2,760|| align=right|0,204|| align=right|2,44|| align=right|4,584||MBA||20. oktober 1933||Uccle||E. Delporte
|-
|2820 Iisalmi||1942 RU|| align=right|12,9|| align=right|2,230|| align=right|0,163|| align=right|2,95|| align=right|3,329||MBA||8. september 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|2821 Slavka||1978 SQ|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,198|| align=right|6,76|| align=right|3,809||MBA||24. september 1978||Kleť||Z. Vávrová
|-
|2822 Sacajawea||1980 EG|| align=right|12,4|| align=right|2,582|| align=right|0,126|| align=right|14,72|| align=right|4,148||MBA||14. marec 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2823 van der Laan||2010 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,411|| align=right|0,092|| align=right|3,83|| align=right|3,743||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2824 Franke||1934 CZ|| align=right|13,8|| align=right|2,327|| align=right|0,207|| align=right|3,38|| align=right|3,549||MBA||4. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2825 Crosby||1938 SD1|| align=right|13,4|| align=right|2,246|| align=right|0,175|| align=right|3,52|| align=right|3,366||MBA||19. september 1938||Johannesburg||C. Jackson
|-
|2826 Ahti||1939 UJ|| align=right|10,8|| align=right|3,223|| align=right|0,043|| align=right|15,49|| align=right|5,786||MBA||18. oktober 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|2827 Vellamo||1942 CC|| align=right|12,0|| align=right|2,310|| align=right|0,031|| align=right|8,64|| align=right|3,510||MBA||11. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2828 Iku-Turso||1942 DL|| align=right|13,3|| align=right|2,242|| align=right|0,090|| align=right|3,31|| align=right|3,357||MBA||18. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2829 Bobhope||1948 PK|| align=right|10,3|| align=right|3,083|| align=right|0,194|| align=right|14,33|| align=right|5,412||MBA||9. avgust 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|2830 Greenwich||1980 GA|| align=right|12,64|| align=right|2,379|| align=right|0,207|| align=right|25,33|| align=right|3,668||MBA||14. april 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2831 Stevin||1930 SZ|| align=right|12,6|| align=right|2,227|| align=right|0,198|| align=right|4,22|| align=right|3,322||MBA||17. september 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2832 Lada||1975 EC1|| align=right|12,6|| align=right|2,476|| align=right|0,087|| align=right|4,17|| align=right|3,895||MBA||6. marec 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2833 Radishchev||1978 PC4|| align=right|12,2|| align=right|2,876|| align=right|0,070|| align=right|1,34|| align=right|4,875||MBA||9. avgust 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych; N. S. Černych
|-
|2834 Christy Carol||1980 TB4|| align=right|12,0|| align=right|2,543|| align=right|0,157|| align=right|6,44|| align=right|4,055||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2835 Ryoma||1982 WF|| align=right|12,1|| align=right|2,746|| align=right|0,083|| align=right|1,34|| align=right|4,549||MBA||20. november 1982||Geisei||T. Seki
|-
|2836 Sobolev||1978 YQ|| align=right|11,4|| align=right|2,999|| align=right|0,099|| align=right|9,69|| align=right|5,192||MBA||22. december 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2837 Griboedov||1971 TJ2|| align=right|11,9|| align=right|2,903|| align=right|0,063|| align=right|2,89|| align=right|4,945||MBA||13. oktober 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2838 Takase||1971 UM1|| align=right|14,6|| align=right|2,343|| align=right|0,189|| align=right|2,14|| align=right|3,585||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2839 Annette||1929 TP|| align=right|12,3|| align=right|2,217|| align=right|0,151|| align=right|4,82|| align=right|3,301||MBA||5. oktober 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|2840 Kallavesi||1941 UP|| align=right|12,8|| align=right|2,399|| align=right|0,094|| align=right|8,52|| align=right|3,715||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2841 Puijo||1943 DM|| align=right|12,7|| align=right|2,253|| align=right|0,085|| align=right|4,92|| align=right|3,381||MBA||26. februar 1943||Turku||L. Oterma
|-
|2842 Unsöld||1950 OD|| align=right|12,0|| align=right|2,617|| align=right|0,102|| align=right|11,73|| align=right|4,234||MBA||25. julij 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|2843 Yeti||1975 XQ|| align=right|13,0|| align=right|2,299|| align=right|0,129|| align=right|5,47|| align=right|3,485||MBA||7. december 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2844 Hess||1981 JP|| align=right|13,4|| align=right|2,222|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,311||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2845 Franklinken||1981 OF|| align=right|13,4|| align=right|2,261|| align=right|0,163|| align=right|6,01|| align=right|3,400||MBA||26. julij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2846 Ylppo||1942 CJ|| align=right|10,7|| align=right|3,224|| align=right|0,069|| align=right|11,42|| align=right|5,787||MBA||12. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2847 Parvati||1959 CC1|| align=right|12,5|| align=right|2,170|| align=right|0,116|| align=right|2,46|| align=right|3,195||MBA||1. februar 1959||Flagstaff||Lowell Observatory
|-
|2848 ASP||1959 VF|| align=right|11,1|| align=right|3,195|| align=right|0,201|| align=right|00,92|| align=right|5,710||MBA||8. november 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|2849 Shklovskij||1976 GN3|| align=right|12,7|| align=right|2,566|| align=right|0,009|| align=right|6,81|| align=right|4,111||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2850 Mozhaiskij||1978 TM7|| align=right|11,9|| align=right|2,450|| align=right|0,050|| align=right|7,85|| align=right|3,835||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2851 Harbin||1978 UQ2|| align=right|12,3|| align=right|2,480|| align=right|0,125|| align=right|8,56|| align=right|3,904||MBA||30. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|2852 Declercq||1981 QU2|| align=right|12,3|| align=right|2,785|| align=right|0,088|| align=right|1,71|| align=right|4,648||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|2853 Harvill||1963 RG|| align=right|13,4|| align=right|2,345|| align=right|0,145|| align=right|4,16|| align=right|3,591||MBA||14. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|2854 Rawson||1964 JE|| align=right|13,2|| align=right|2,206|| align=right|0,122|| align=right|5,77|| align=right|3,275||MBA||6. maj 1964||Cordoba||D. McLeish
|-
|2855 Bastian||1931 TB2|| align=right|13,0|| align=right|2,455|| align=right|0,167|| align=right|8,15|| align=right|3,845||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2856 Roser||1933 GB|| align=right|11,0|| align=right|3,028|| align=right|0,008|| align=right|9,91|| align=right|5,268||MBA||14. april 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2857 NOT||1942 DA|| align=right|12,7|| align=right|2,401|| align=right|0,096|| align=right|5,74|| align=right|3,719||MBA||17. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2858 Carlosporter||1975 XB|| align=right|13,7|| align=right|2,267|| align=right|0,194|| align=right|6,70|| align=right|3,413||MBA||1. december 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|2859 Paganini||1978 RW1|| align=right|13,5|| align=right|2,239|| align=right|0,118|| align=right|3,56|| align=right|3,351||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2860 Pasacentennium||1978 TA|| align=right|12,6|| align=right|2,333|| align=right|0,216|| align=right|22,69|| align=right|3,564||MBA||8. oktober 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2861 Lambrecht||1981 VL2|| align=right|12,4|| align=right|2,472|| align=right|0,073|| align=right|4,05|| align=right|3,886||MBA||3. november 1981||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|2862 Vavilov||1977 JP|| align=right|12,8|| align=right|2,201|| align=right|0,115|| align=right|3,49|| align=right|3,266||MBA||15. maj 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2863 Ben Mayer||1981 QG2|| align=right|12,0|| align=right|3,162|| align=right|0,197|| align=right|1,97|| align=right|5,621||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2864 Soderblom||1983 AZ|| align=right|12,5|| align=right|2,749|| align=right|0,147|| align=right|3,14|| align=right|4,556||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|2865 Laurel||1935 OK|| align=right|11,4|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|14,30|| align=right|4,099||MBA||31. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|2866 Hardy||1961 TA|| align=right|11,9|| align=right|2,912|| align=right|0,203|| align=right|8,22|| align=right|4,968||MBA||7. oktober 1961||Uccle||S. J. Arend
|-
|2867 Steins||1969 VC|| align=right|12,9|| align=right|2,364|| align=right|0,146|| align=right|9,95|| align=right|3,634||MBA||4. november 1969||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2868 Upupa||1972 UA|| align=right|13,1|| align=right|2,814|| align=right|0,178|| align=right|7,56|| align=right|4,721||MBA||30. oktober 1972||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2869 Nepryadva||1980 RM2|| align=right|12,1|| align=right|2,637|| align=right|0,173|| align=right|12,89|| align=right|4,282||MBA||7. september 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2870 Haupt||1981 LD|| align=right|12,8|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|4,16|| align=right|3,699||MBA||4. junij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2871 Schober||1981 QC2|| align=right|12,9|| align=right|2,259|| align=right|0,140|| align=right|5,78|| align=right|3,394||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2872 Gentelec||1981 RU|| align=right|12,4|| align=right|2,742|| align=right|0,118|| align=right|2,88|| align=right|4,539||MBA||5. september 1981||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|2873 Binzel||1982 FR|| align=right|12,99|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|5,91|| align=right|3,378||MBA||28. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2874 Jim Young||1982 TH|| align=right|13,2|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|4,90|| align=right|3,363||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2875 Lagerkvist||1983 CL|| align=right|12,2|| align=right|2,798|| align=right|0,100|| align=right|9,04|| align=right|4,680||MBA||11. februar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2876 Aeschylus||6558 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,601|| align=right|0,119|| align=right|14,90|| align=right|4,195||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2877 Likhachev||1969 TR2|| align=right|12,1|| align=right|3,116|| align=right|0,191|| align=right|2,35|| align=right|5,501||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2878 Panacea||1980 RX|| align=right|11,7|| align=right|3,049|| align=right|0,081|| align=right|10,24|| align=right|5,324||MBA||7. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2879 Shimizu||1932 CB1|| align=right|11,7|| align=right|2,769|| align=right|0,143|| align=right|10,71|| align=right|4,607||MBA||14. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2880 Nihondaira||1983 CA|| align=right|12,6|| align=right|2,204|| align=right|0,169|| align=right|5,74|| align=right|3,270||MBA||8. februar 1983||Geisei||T. Seki
|-
|2881 Meiden||1983 AA1|| align=right|13,4|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|4,62|| align=right|3,371||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|2882 Tedesco||1981 OG|| align=right|11,9|| align=right|3,156|| align=right|0,193|| align=right|00,30|| align=right|5,606||MBA||26. julij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2883 Barabashov||1978 RG6|| align=right|13,3|| align=right|2,246|| align=right|0,083|| align=right|1,42|| align=right|3,366||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2884 Reddish||1981 ES22|| align=right|11,8|| align=right|3,109|| align=right|0,178|| align=right|1,95|| align=right|5,482||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2885 Palva||1939 TC|| align=right|14,1|| align=right|2,238|| align=right|0,195|| align=right|2,88|| align=right|3,347||MBA||7. oktober 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|2886 Tinkaping||1965 YG|| align=right|13,2|| align=right|2,367|| align=right|0,155|| align=right|1,31|| align=right|3,641||MBA||20. december 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2887 Krinov||1977 QD5|| align=right|13,0|| align=right|2,260|| align=right|0,150|| align=right|4,38|| align=right|3,396||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2888 Hodgson||1982 TO|| align=right|13,1|| align=right|2,258|| align=right|0,133|| align=right|7,63|| align=right|3,392||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2889 Brno||1981 WT1|| align=right|11,5|| align=right|3,028|| align=right|0,113|| align=right|9,49|| align=right|5,268||MBA||17. november 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|2890 Vilyujsk||1978 SY7|| align=right|12,9|| align=right|2,260|| align=right|0,162|| align=right|6,63|| align=right|3,398||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2891 McGetchin||1980 MD|| align=right|11,2|| align=right|3,359|| align=right|0,128|| align=right|9,34|| align=right|6,155||MBA||18. junij 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2892 Filipenko||1983 AX2|| align=right|10,2|| align=right|3,166|| align=right|0,214|| align=right|16,93|| align=right|5,633||MBA||13. januar 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|2893 Peiroos||1975 QD|| align=right|9,23|| align=right|5,181|| align=right|0,076|| align=right|14,65|| align=right|11,80||JUT||30. avgust 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2894 Kakhovka||1978 SH5|| align=right|12,1|| align=right|3,112|| align=right|0,145|| align=right|2,59|| align=right|5,490||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2895 Memnon||1981 AE1|| align=right|9,3|| align=right|5,232|| align=right|0,051|| align=right|27,23|| align=right|11,97||JUT||10. januar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2896 Preiss||1931 RN|| align=right|12,7|| align=right|2,220|| align=right|0,188|| align=right|6,00|| align=right|3,308||MBA||15. september 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2897 Ole Romer||1932 CK|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,101|| align=right|5,85|| align=right|3,369||MBA||5. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2898 Neuvo||1938 DN|| align=right|12,5|| align=right|2,557|| align=right|0,021|| align=right|14,30|| align=right|4,087||MBA||20. februar 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|2899 Runrun Shaw||1964 TR2|| align=right|13,5|| align=right|2,263|| align=right|0,156|| align=right|3,23|| align=right|3,403||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2900 Lubos Perek||1972 AR|| align=right|11,7|| align=right|3,026|| align=right|0,098|| align=right|10,17|| align=right|5,263||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2901 Bagehot||1973 DP|| align=right|11,9|| align=right|2,864|| align=right|0,052|| align=right|3,18|| align=right|4,847||MBA||27. februar 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2902 Westerlund||1980 FN3|| align=right|14,4|| align=right|2,203|| align=right|0,200|| align=right|4,38|| align=right|3,270||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|2903 Zhuhai||1981 UV9|| align=right|12,0|| align=right|2,562|| align=right|0,060|| align=right|14,35|| align=right|4,101||MBA||23. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|2904 Millman||1981 YB|| align=right|11,6|| align=right|2,603|| align=right|0,140|| align=right|15,39|| align=right|4,199||MBA||20. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2905 Plaskett||1982 BZ2|| align=right|12,1|| align=right|2,803|| align=right|0,099|| align=right|8,91|| align=right|4,692||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2906 Caltech||1983 AE2|| align=right|10,0|| align=right|3,162|| align=right|0,115|| align=right|30,70|| align=right|5,621||MBA||13. januar 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2907 Nekrasov||1975 TT2|| align=right|11,5|| align=right|3,017|| align=right|0,091|| align=right|10,21|| align=right|5,240||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2908 Shimoyama||1981 WA|| align=right|11,5|| align=right|2,979|| align=right|0,152|| align=right|13,37|| align=right|5,141||MBA||18. november 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|2909 Hoshi-no-ie||1983 JA|| align=right|10,9|| align=right|3,020|| align=right|0,118|| align=right|11,45|| align=right|5,247||MBA||9. maj 1983||Chirorin||S. Sei
|-
|2910 Yoshkar-Ola||1980 TK13|| align=right|13,8|| align=right|2,203|| align=right|0,156|| align=right|2,95|| align=right|3,270||MBA||11. oktober 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2911 Miahelena||1938 GJ|| align=right|11,3|| align=right|2,796|| align=right|0,094|| align=right|9,62|| align=right|4,674||MBA||8. april 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|2912 Lapalma||1942 DM|| align=right|12,7|| align=right|2,290|| align=right|0,071|| align=right|7,29|| align=right|3,464||MBA||18. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2913 Horta||1931 TK|| align=right|12,6|| align=right|2,706|| align=right|0,199|| align=right|16,10|| align=right|4,449||MBA||12. oktober 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|2914 Glarnisch||1965 SB|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,130|| align=right|2,96|| align=right|3,401||MBA||19. september 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2915 Moskvina||1977 QY2|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,186|| align=right|13,22|| align=right|4,102||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2916 Voronveliya||1978 PW2|| align=right|13,4|| align=right|2,236|| align=right|0,099|| align=right|3,60|| align=right|3,342||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2917 Sawyer Hogg||1980 RR|| align=right|12,0|| align=right|2,795|| align=right|0,113|| align=right|12,82|| align=right|4,672||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2918 Salazar||1980 TU4|| align=right|11,9|| align=right|3,167|| align=right|0,159|| align=right|2,10|| align=right|5,635||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2919 Dali||1981 EX18|| align=right|11,6|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|1,43|| align=right|5,574||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2920 Automedon||1981 JR|| align=right|8,8|| align=right|5,116|| align=right|0,027|| align=right|21,12|| align=right|11,57||JUT||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2921 Sophocles||6525 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,251|| align=right|0,155|| align=right|1,47|| align=right|5,860||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2922 Dikanʹka||1976 GY1|| align=right|13,7|| align=right|2,373|| align=right|0,145|| align=right|2,98|| align=right|3,654||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2923 Schuyler||1977 DA|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,131|| align=right|2,88|| align=right|3,846||MBA||22. februar 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2924 Mitake-mura||1977 DJ2|| align=right|12,2|| align=right|2,887|| align=right|0,052|| align=right|3,14|| align=right|4,905||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|2925 Beatty||1978 VC5|| align=right|14,0|| align=right|2,387|| align=right|0,193|| align=right|2,22|| align=right|3,686||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|2926 Caldeira||1980 KG|| align=right|13,3|| align=right|2,275|| align=right|0,119|| align=right|3,49|| align=right|3,431||MBA||22. maj 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|2927 Alamosa||1981 TM|| align=right|12,1|| align=right|2,532|| align=right|0,170|| align=right|17,01|| align=right|4,029||MBA||5. oktober 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2928 Epstein||1976 GN8|| align=right|11,3|| align=right|3,009|| align=right|0,066|| align=right|9,54|| align=right|5,218||MBA||5. april 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2929 Harris||1982 BK1|| align=right|11,6|| align=right|3,120|| align=right|0,071|| align=right|14,89|| align=right|5,511||MBA||24. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2930 Euripides||6554 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,780|| align=right|0,025|| align=right|4,07|| align=right|4,635||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2931 Mayakovsky||1969 UC|| align=right|11,7|| align=right|2,875|| align=right|0,061|| align=right|2,23|| align=right|4,873||MBA||16. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2932 Kempchinsky||1980 TK4|| align=right|11,6|| align=right|3,633|| align=right|0,112|| align=right|2,28|| align=right|6,923||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2933 Amber||1983 HN|| align=right|11,7|| align=right|2,609|| align=right|0,049|| align=right|7,23|| align=right|4,214||MBA||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2934 Aristophanes||4006 P-L|| align=right|11,2|| align=right|3,172|| align=right|0,043|| align=right|8,82|| align=right|5,648||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2935 Naerum||1976 UU|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|13,05|| align=right|4,189||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2936 Nechvile||1979 SF|| align=right|12,4|| align=right|2,679|| align=right|0,074|| align=right|8,48|| align=right|4,385||MBA||17. september 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|2937 Gibbs||1980 LA|| align=right|12,9|| align=right|2,321|| align=right|0,302|| align=right|21,77|| align=right|3,536||MBA||14. junij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2938 Hopi||1980 LB|| align=right|11,5|| align=right|3,148|| align=right|0,333|| align=right|41,41|| align=right|5,584||MBA||14. junij 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2939 Coconino||1982 DP|| align=right|12,6|| align=right|2,442|| align=right|0,163|| align=right|3,96|| align=right|3,815||MBA||21. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2940 Bacon||3042 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,785|| align=right|0,235|| align=right|6,44|| align=right|4,647||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2941 Alden||1930 YV|| align=right|13,9|| align=right|2,152|| align=right|0,090|| align=right|3,25|| align=right|3,156||MBA||24. december 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|2942 Cordie||1932 BG|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,154|| align=right|6,83|| align=right|3,349||MBA||29. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2943 Heinrich||1933 QU|| align=right|12,8|| align=right|2,449|| align=right|0,154|| align=right|12,94|| align=right|3,831||MBA||25. avgust 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2944 Peyo||1935 QF|| align=right|12,8|| align=right|2,649|| align=right|0,166|| align=right|10,66|| align=right|4,311||MBA||31. avgust 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2945 Zanstra||1935 ST1|| align=right|12,2|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|2,63|| align=right|4,360||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2946 Muchachos||1941 UV|| align=right|13,0|| align=right|2,454|| align=right|0,176|| align=right|00,59|| align=right|3,843||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2947 Kippenhahn||1955 QP1|| align=right|13,0|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|3,14|| align=right|3,507||MBA||22. avgust 1955||Heidelberg||I. Groeneveld
|-
|2948 Amosov||1969 TD2|| align=right|12,5|| align=right|2,866|| align=right|0,105|| align=right|12,34|| align=right|4,852||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2949 Kaverznev||1970 PR|| align=right|13,3|| align=right|2,195|| align=right|0,141|| align=right|4,87|| align=right|3,252||MBA||9. avgust 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2950 Rousseau||1974 VQ2|| align=right|11,9|| align=right|2,756|| align=right|0,262|| align=right|9,61|| align=right|4,575||MBA||9. november 1974||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2951 Perepadin||1977 RB8|| align=right|10,0|| align=right|3,134|| align=right|0,120|| align=right|14,70|| align=right|5,549||MBA||13. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2952 Lilliputia||1979 SF2|| align=right|14,1|| align=right|2,314|| align=right|0,171|| align=right|3,33|| align=right|3,519||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2953 Vysheslavia||1979 SV11|| align=right|11,6|| align=right|2,830|| align=right|0,026|| align=right|1,08|| align=right|4,760||MBA||24. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2954 Delsemme||1982 BT1|| align=right|13,5|| align=right|2,288|| align=right|0,196|| align=right|3,94|| align=right|3,459||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2955 Newburn||1982 BX1|| align=right|13,5|| align=right|2,181|| align=right|0,116|| align=right|3,60|| align=right|3,219||MBA||30. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2956 Yeomans||1982 HN1|| align=right|12,4|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|2,87|| align=right|4,597||MBA||28. april 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2957 Tatsuo||1934 CB1|| align=right|10,2|| align=right|3,024|| align=right|0,087|| align=right|8,69|| align=right|5,258||MBA||5. februar 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2958 Arpetito||1981 DG|| align=right|12,2|| align=right|2,874|| align=right|0,018|| align=right|1,03|| align=right|4,871||MBA||28. februar 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|2959 Scholl||1983 RE2|| align=right|11,2|| align=right|3,944|| align=right|0,275|| align=right|5,24|| align=right|7,831||HLD||4. september 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2960 Ohtaki||1977 DK3|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,114|| align=right|4,51|| align=right|3,310||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|2961 Katsurahama||1982 XA|| align=right|13,0|| align=right|2,268|| align=right|0,139|| align=right|4,55|| align=right|3,415||MBA||7. december 1982||Geisei||T. Seki
|-
|2962 Otto||1940 YF|| align=right|11,3|| align=right|2,569|| align=right|0,038|| align=right|15,65|| align=right|4,117||MBA||28. december 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|2963 Chen Jiageng||1964 VM1|| align=right|12,3|| align=right|2,875|| align=right|0,071|| align=right|2,71|| align=right|4,873||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2964 Jaschek||1974 OA1|| align=right|12,2|| align=right|2,593|| align=right|0,201|| align=right|13,57|| align=right|4,175||MBA||16. julij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2965 Surikov||1975 BX|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,219|| align=right|24,25|| align=right|3,700||MBA||18. januar 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2966 Korsunia||1977 EB2|| align=right|13,4|| align=right|2,449|| align=right|0,140|| align=right|2,55|| align=right|3,831||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2967 Vladisvyat||1977 SS1|| align=right|11,0|| align=right|3,201|| align=right|0,133|| align=right|18,02|| align=right|5,725||MBA||19. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2968 Iliya||1978 QJ|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,311|| align=right|9,15|| align=right|3,641||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2969 Mikula||1978 RU1|| align=right|12,6|| align=right|2,848|| align=right|0,029|| align=right|1,88|| align=right|4,804||MBA||5. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2970 Pestalozzi||1978 UC|| align=right|12,5|| align=right|2,639|| align=right|0,153|| align=right|12,09|| align=right|4,286||MBA||27. oktober 1978||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2971 Mohr||1980 YL|| align=right|13,5|| align=right|2,248|| align=right|0,117|| align=right|7,00|| align=right|3,369||MBA||30. december 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|2972 Niilo||1939 TB|| align=right|13,9|| align=right|2,152|| align=right|0,170|| align=right|1,10|| align=right|3,155||MBA||7. oktober 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|2973 Paola||1951 AJ|| align=right|12,9|| align=right|2,469|| align=right|0,152|| align=right|1,56|| align=right|3,880||MBA||10. januar 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|2974 Holden||1955 QK|| align=right|13,9|| align=right|2,313|| align=right|0,142|| align=right|6,43|| align=right|3,516||MBA||23. avgust 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|2975 Spahr||1970 AF1|| align=right|12,7|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|6,91|| align=right|3,372||MBA||8. januar 1970||Cerro El Roble||H. Potter; A. Lokalov
|-
|2976 Lautaro||1974 HR|| align=right|10,9|| align=right|3,351|| align=right|0,142|| align=right|9,81|| align=right|6,133||MBA||22. april 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|2977 Chivilikhin||1974 SP|| align=right|12,7|| align=right|2,789|| align=right|0,169|| align=right|9,59|| align=right|4,656||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2978 Roudebush||1978 SR|| align=right|11,7|| align=right|3,099|| align=right|0,185|| align=right|1,24|| align=right|5,453||MBA||26. september 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2979 Murmansk||1978 TB7|| align=right|12,1|| align=right|3,127|| align=right|0,152|| align=right|11,41|| align=right|5,528||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|2980 Cameron||1981 EU17|| align=right|13,2|| align=right|2,569|| align=right|0,180|| align=right|7,29|| align=right|4,116||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2981 Chagall||1981 EE20|| align=right|12,0|| align=right|3,160|| align=right|0,161|| align=right|00,86|| align=right|5,617||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2982 Muriel||1981 JA3|| align=right|11,9|| align=right|3,000|| align=right|0,062|| align=right|10,26|| align=right|5,195||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|2983 Poltava||1981 RW2|| align=right|11,2|| align=right|2,848|| align=right|0,059|| align=right|4,27|| align=right|4,805||MBA||2. september 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2984 Chaucer||1981 YD|| align=right|13,1|| align=right|2,470|| align=right|0,134|| align=right|3,06|| align=right|3,882||MBA||30. december 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2985 Shakespeare||1983 TV1|| align=right|12,1|| align=right|2,850|| align=right|0,044|| align=right|2,66|| align=right|4,812||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2986 Mrinalini||2525 P-L|| align=right|11,9|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|2,55|| align=right|5,658||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2987 Sarabhai||4583 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,889|| align=right|0,063|| align=right|1,02|| align=right|4,909||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2988 Korhonen||1943 EM|| align=right|11,7|| align=right|2,607|| align=right|0,127|| align=right|14,74|| align=right|4,209||MBA||1. marec 1943||Turku||L. Oterma
|-
|2989 Imago||1976 UF1|| align=right|13,2|| align=right|2,239|| align=right|0,174|| align=right|3,63|| align=right|3,351||MBA||22. oktober 1976||Zimmerwald||P. Wild
|-
|2990 Trimberger||1981 EN27|| align=right|13,4|| align=right|2,440|| align=right|0,122|| align=right|2,80|| align=right|3,811||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|2991 Bilbo||1982 HV|| align=right|13,5|| align=right|2,339|| align=right|0,220|| align=right|5,15|| align=right|3,575||MBA||21. april 1982||Anderson Mesa||M. Watt
|-
|2992 Vondel||2540 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,745|| align=right|0,191|| align=right|7,04|| align=right|4,547||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2993 Wendy||1970 PA|| align=right|12,3|| align=right|2,586|| align=right|0,197|| align=right|12,29|| align=right|4,159||MBA||4. avgust 1970||Bickley||Perth Observatory
|-
|2994 Flynn||1975 PA|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,228|| align=right|2,49|| align=right|3,761||MBA||14. avgust 1975||Bickley||Perth Observatory
|-
|2995 Taratuta||1978 QK|| align=right|12,4|| align=right|2,616|| align=right|0,135|| align=right|14,85|| align=right|4,231||MBA||31. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|2996 Bowman||1954 RJ|| align=right|11,8|| align=right|2,783|| align=right|0,030|| align=right|3,68|| align=right|4,642||MBA||5. september 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|2997 Cabrera||1974 MJ|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,199|| align=right|7,21|| align=right|4,086||MBA||17. junij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2998 Berendeya||1975 TR3|| align=right|14,3|| align=right|2,423|| align=right|0,197|| align=right|3,08|| align=right|3,771||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|2999 Dante||1981 CY|| align=right|13,4|| align=right|2,272|| align=right|0,106|| align=right|6,77|| align=right|3,423||MBA||6. februar 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3000 Leonardo||1981 EG19|| align=right|13,0|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|2,76|| align=right|3,605||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov